Mückenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Christiane Mückenberger (* 1928), deutsche Filmwissenschaftlerin und Drehbuchautorin
 Erich Mückenberger (1910–1998), Mitglied des Politbüros des ZK der SED in der DDR
 Hilmar Mückenberger (1855–1937), vogtländisch-erzgebirgscher Volksmusikant und Mundartdichter
 Joachim Mückenberger (1926–2020), deutscher Kulturwissenschaftler und Kulturpolitiker in der DDR
 Ulrich Mückenberger (* 1944), deutscher Rechts- und Politikwissenschaftler; Zeitpolitiker